Boit ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Boit (1662–1727), schwedischer Maler, tätig in London und in Paris
 Cristina Boiţ (* 1968), rumänische Diskuswerferin
 Harro Boit (1943–1991), deutscher Maler, Grafiker, Lithograf und Bildhauer
 Jane Boit Patten (1869–1964), US-amerikanische Biologin und Botanikerin
 Kibet Boit (* 1934), kenianischer Leichtathlet
 Mike Boit (* 1949), kenianischer Mittelstreckenläufer und Hochschullehrer
 Philemon Kiprop Boit (* 1976), kenianischer Langstreckenläufer
 Philip Boit (* 1971), kenianischer Skilangläufer
 Wilson Boit Kipketer (* 1973), kenianischer Hindernisläufer

Siehe auch:
 Boid
 Boyd
 Beuth